Zenitstand der Sonne steht für:

 den tatsächlichen Stand der Sonne im Zenit, siehe Subsolarer Punkt
 den Höhenwinkel bei der oberen Kulmination, siehe Kulmination (Astronomie) #Höhenwinkel bei Kulmination
 einen Tag im Jahr, an dem die Sonne über dem Breitenkreis eines Ortes steht, siehe Sonnenstand